Венсеслао Каррильо Алонсо-Форхадор (; 9 октября 1889, Вальядолид, Испания — 7 ноября 1963, Шарлеруа, Бельгия) — лидер испанских социалистов, отец Сантьяго Каррильо. Принадлежал к фракции «Кабальеристов» Испанской социалистической рабочей партии. В 1939 г. поддержал переворот С. Касадо, свергший правительство Х. Негрина, но после того, как Франко отказался вести переговоры с путчистами, отправился в изгнание в Великобританию вместе с Касадо.

Ссылки 

Депутаты Мадридского городского совета
Профсоюзные деятели Испании
Депутаты кортесов Второй Испанской Республики
Министры Испании
Члены Испанской социалистической рабочей партии
Родившиеся в Вальядолиде
Умершие в 1963 году
Родившиеся в 1889 году